Spojení písmene E a číslice 22 může mít různé významy:

 Evropská silnice E22
 Lotus E22